Усатий Андрій В'ячеславович (* 1976) — кандидат педагогічних наук, доцент. Завідувач кафедри дидактичної лінгвістики та літературознавства.
 Усатий Андрій Григорович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Усатий Віталій Юрійович (* 1979) — український дипломат.
  (1916—1966) — майор РА, учасник нацистсько-радянської війни. Герой Радянського Союзу (1945).
 Усатий Іван (* 1940) — радянський гандболіст. Майстер спорту. Учасник Олімпійських ігор 1972 року.
 Усатий Олександр Анатолійович (* 1965) — радянський та український футболіст, нападник та півзахисник.
 Усатий Ренато Георгійович (* 1978) — молдовський політик, бізнесмен, громадський діяч.
  (1875—1944) — один із засновників школи електромашинобудування, вчитель І. В. Курчатова та М. М. Семенова, направив їх до академіка А. Ф. Йоффе
 Усатий Юрій Борисович (* 1939) — український дипломат. Постійний повноважний представник України при координаційних інститутах Співдружності Незалежних Держав (1993—2000).